Oler :
Alexandre Oler (1931-2010), homme d'affaires et écrivain français
Kelpen-Oler, village néerlandais